Антти-Юсси Ниеми (; род. 22 сентября 1977, Вантаа, Финляндия) — финский хоккеист. Выступал за сборную Финляндии по хоккею с шайбой. В 2014 году завершил карьеру игрока.

Биография 
Профессиональную карьеру Антти-Юсси Ниеми начал в хельсинкском «Йокерите». Выступал за команду в высшей финской лиге. В 1996 году на драфте НХЛ права на игрока были закреплены командой «Оттава Сенаторз». В июне 1998 года «Оттава» обменяла свои права на Ниеми и другого хоккеиста, Теда Донато, на вратаря Патрика Лалима клубу «Майти Дакс оф Анахайм».

В 2000 году Ниеми переехал за океан, играл в АХЛ за фарм-клуб «Анахайма», «Цинциннати Майти Дакс». В НХЛ за два сезона сыграл 29 игр.

В сезоне 2002/03 вернулся в «Йокерит», в СМ-Лиге сыграл 48 матчей, забросил 6 шайб и отдал 11 голевых передач. В 2003 году подписал контракт со шведским клубом «Фрёлунда». Провёл 5 сезонов в элитной шведской хоккейной лиге, провёл 243 игры, набрал 55 очков по системе гол+пас.

Сезон 2008/09 начал в КХЛ в тольяттинской «Ладе», но в конце сезона перешёл в клуб второй шведской лиги «Лександ». С 2009 года и до окончания карьеры выступал в Финляндии за «Йокерит».

Выступал за сборную команду Финляндии на международных турнирах. Чемпион Европы по хоккею с шайбой 1995 года среди юниорских команд. Серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года в Турине. Завоевал 3 серебряных и 2 бронзовых медали на первенствах планеты по хоккею с шайбой.

Статистика игрока

Клубная карьера

Международная карьера

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Финляндии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Лександ»
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года